Catlins peut désigner :
 la côte des Catlins, zone sud de l'île du Sud en Nouvelle-Zélande ;
 le fleuve Catlins, cours d'eau dans l'île du Sud en Nouvelle-Zélande.